Велошоссейный кубок Италии или официально Велосипедный Кубок () — сезонный турнир из самостоятельных итальянских шоссейных велогонок проводящийся с 2007 года.

История 
Соревнование было создано в 2007 году под официальным названием Coppa Italia — Campionato Italiano Squadre и организовано компанией Lega del Ciclismo Professionistico. Он во многом похож на аналогичный турнир во Франции. В нём могут принимать участие гонщики любой национальности выступающие за все итальянские команды, команды с итальянской лицензией в UCI или с большинством итальянских гонщиков в своём составе. Иностранные команды, которые не соответствуют указанным выше параметрам, имеют право зарегистрироваться в Кубке за дополнительную плату.

В календарь Кубка входят итальянские однодневные и многодневные гонки одновременно входящие в календарь UCI Europe Tour и имеющие категорию .HC или .1. Это позволяет выступать на всех гонках командам категории WorldTeam, проконтинентальным и континентальным командам. Количество гонок может меняться каждый год. С 2016 года Кубок также включает в себя индивидуальную и групповую гонки Чемпионата Италии.

В 2017 году организатором становится компания PMG Sport, а название меняется на Ciclismo Cup. Все гонки транслируются на каналах Rai Sport и Bike Channel, а также распространяются по всему миру по телевизионным каналам и в Интернете.

По итогам сезона разыгрывается три классификации — индивидуальная, молодёжная (до 25 лет) и командная. Победитель каждой определяется по наибольшей сумме набранных очков.

Команда победившая в командном зачёте получает право разместить небольшой триколорный щит на своей форме в следующем сезоне, а также приглашение для участия в Джиро д'Италия следующего года. Если победу одержала команда уже получившая право выступить на Джиро, то приглашение переходит ко второй команде в рейтинга. Третья и последующие команды не могут претендовать на участие в Джиро на основе данной классификации.

Гонки 
В разные годы в календарь Кубка входили следующие гонки: 

 Джиро дель Трентино / Тур Альп
 Гран-при Берега Этрусков
 Гран-при Бруно Бегелли
 Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
 Трофео Лайгуэлья
 Страде Бьянке
 Джиро ди Тоскана
 Джиро дель Аппеннино
 Джиро дель Пьемонте / Гран Пьемонте
 Джиро дель Эмилия
 Кубок Бернокки
 Кубок Сабатини
 Кубок Уго Агостони
 Милан — Турин
 Международная неделя Коппи и Бартали
 Мемориал Марко Пантани
 Тре Валли Варезине
 Трофео Маттеотти
 Чемпионат Италии по шоссейному велоспорту

Регламент

Индивидуальная классификация 
Данный зачёт рассчитывается по сумме очков набранных в результате начисления за итоговые места на гонке, этапе и чемпионате Италии. В случае если места, дающие право на очки, заняты не итальянскими гонщиками из иностранных команд не участвующими в Кубке то их очки не «передаются» следующему за ним гонщику. Если два и больше гонщиками имеют равные очки, то выше будет классифицироваться спортсмен занявший больше первых мест, затем вторых мест и так далее. В случае дальнейшего паритета, учитываются результаты последней гонки. Итоговое ранжирование происходит по уменьшению набранных очков.

Очки начисляются в зависимости от категории гонки согласно следующим таблицам:

Молодёжная классификация 
В данном зачёте участвуют гонщики до 25 лет. Подсчёт очков повторяет индивидуальную классификацию.

Командная классификация 
По итогам каждой гонки суммируются места трёх лучших гонщиков каждой команды. Итоговое ранжирование команд происходит по возрастанию суммы мест. Если у двух и более команд сумма оказывается равной выше выше располагается команда чей гонщик занял более высокое место на гонке. Команды у которых финишировало менее трёх гонщиков не классифицируются. Очки получают 20 лучших команд согласно следующей таблицы:

Команда, чей гонщик выиграл однодневную гонку получает двойные очки. Также команде начисляются дополнительно очки за следующие индивидуальные победы её участников:
 на этапе многодневной гонке
 25 — гонки категории .HC
 12 — гонки категории .1
 в итоговой классификации на многодневной гонке
 7 — за победу в генеральной классификации
 5 — за победу в очковой классификации
 3 — за победу в горной или молодёжной классификации
 на Чемпионате Италии
 40 — индивидуальная гонка
 20 — групповая гонка

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года